«Могилёвская старина» ― сборник документов и статей по истории, этнографии и археологии Могилёвщины, перепечатанных из «Могилёвских губернских ведомостей» за 1898—1903 годы. Издан в трёх выпусках под редакций этнографа Е. Р. Романова.

В выпусках сборника опубликована Баркулабовская хроника, «Описание Кричевского графства, или бывшего староства» А. Мейера, карта Могилёвского наместничества 1786 года, документы, очерки и статьи по истории Могилёва, Быхова, Орши, Кричева и других мест. Много этнографического материала: песни, сказки, пословицы, детские игры, народная медицина. Сообщалось о археологических находках в губернии.

Содержание 1-го выпуска 

Раскопки в им. Чирчине. Е. Романова.
Археологические находки. Его же.
Монетный Клад 1648 г. в д. Никитиничах. Его же.
Каменный крест 1598 г. Его же.
Орша (l250 — 1683 г.). Д. И. Довгялло
Памяти преп. Геннадия + 1565 г.
Грамота Стефана Батория 1 марта 1581 г. В. Немире на Головенчицы, Теплое и Любаны.
Дост. А. К. Семенов
Варкалабовская летопись. Под ред. Кулиша и Д. Запольского
Варкалабовская чудотворная икона Божьей Матери (1659 г.). Они же
К истории Ветки. Докум. 1690 года. Сообщил Д. И. Довгялло
Путевые заметки стольника П. А. Толстого о Могилевской губернии (1697—1699 гг.)
Белорусский сборник XVII в. Рукопись могилевского еп. церк. Древлехранилища. Е. Романова
Могилевская старина по документам архива западно русских униатских митрополитов. Eгo же.
Объявление письменное о бывшей акции при дер. Лесной 1708 г. Из библ. синод. тип. Дост. А. П. СапуновХрам-памятник при дер. Лесной. Е. Романова.
Храм, построенный Петром I в Могилевской губернии. С планом,. Eгo же.
Две надписи в церквах Гомельского уезда. В Корме 1760 г. и в Ст. Юрковичах 1692 года. Е. Романова.
К истории Васильевского и Tepexoвскогo приходов гомельского уезда. Он же.
Карта Могилевского наместничества 1786 года. Е. Романова
Пути сообщения в Могилевской губернии в начале текущего столетия. Его же.
К эпохе 1812 года. 1. Из семейных преданий могилевцев. 2. Из дневника сержанта Бургоня.

Содержание 2-го выпуска 

Оригинальный памятник старины Е. Романова
Крест Льва Сапеги 1596 года. Его же
Сборник белорусских заговоров начала XІX века. Его же
Домик Петра Великого в Копыси. Его же
Черейский Монастырь. Дм. Довгялло
Останки сподвижника отечественной войны ген. Мелиссино в с. Пугляях. Е. Романова
Формулярный список игумена Ореста. Его же.
Французы в 1812 в Кутеинском Богоявленском монастыре. Его же
Пробная раскопка в Брусневичах Могилевского уезда 15-16 июля 1900 года. Его же.
Дополнение к статье об останках ген.-м. А. П. Мелиссино. Его же.
Дрибинские шаповалы. Ф. О. К-ва
Катрушский лемезень. Условный язык дрибинских шаповалов. Е. Романова.
К пребыванию императрицы Екатерины II в Пропойске. Его же.
Памяти графа Н. П. Румянцева.
Плащаница 1566 г. Е. Романова
Первый устроитель русской школы в Северо-Западном крае (Памяти кн. А. П. Ширинского-Шихматова)
Археологическая загадка Е. Романова
Памяти преподобного Геннадия Ст. М. У.
К истории Черейской иконы Божьей Матери. Н. Диковского
Из старообрядческой литературы. Е. Романова
Описание Кричевского графства 1786 года. Андрея Мейера
Могилев в двадцатых годах прошлого века. А. Сапунова
Мстиславский Пустынский монастырь
Библиографический указатель трудов Е. Р. Романова
Чечерск в 1629—1726 гг. Е. Романова

Содержание 3-го выпуска 

К вопросу об этнографической карте белорусского племени. Проф. Е. Ф. КарскийРеликвии Леснянского боя.
К истории Могилевского Иосифовского собора (новые архивные материалы)
Эпизод из сношений могилевской духовной семинарии с общественным управлением города Могилева в 1798—1800 гг.
По поводу заметки г. Дедлова.
Из мира народных легенд.
Материалы для истории раскола старообрядчества в Могилевской губернии конца XVIII и начала XIX столетий.
Крестьянская свадьба в м. Забычанье.
К истории города Могилева.
Памятник старины — старинный рукописный ирмологий из забычаньской церкви.
Остатки униатского храма.
К биографии игумена Ореста.
К истории Могилева — реестр граждан Могилева с указанием земельных участков 1636 года.
Из Могилевской старины.
Материалы для изучения говоров могилевской губернии.
Детские игры у белорусов.
Материалы для истории церквей Белоруссии конца XVIII и начала XIX столетий.
Из области Белорусской народной медицины.
Две археологические разведки.

Литература 

 Бандарчык В. К. Еўдакім Раманавіч Раманаў : Жыццё і навуковая дзейнасць / В. К. Бандарчык. — Мінск : Выдавецтва Акадэміі навук БССР, 1961. — 305 с.

Ссылки 
 Могилевская старина : Сборник статей «Могилевских губернских ведомостей». Вып.1. 1898 и 1899 гг. / под редакцией Е. Р. Романова. — Могилёв : Типография Губернского правления, 1900. — 87 с.
 Могилёвская старина : Сборник статей «Могилёвских губернских ведомостей». Вып. 2. 1900—1901 гг. / под редакцией Е. Р. Романова. — Могилёв : Типография Губернского правления, 1901. — 154 с.
 Могилёвская старина : Сборник статей «Могилёвских губернских ведомостей». Вып. 3. 1902—1903 гг. / под редакцией Е. Р. Романова. — Могилёв : Типография Губернского правления, 1903. — 127 с.
 Литература по истории Могилёва

Археография
История Могилёвской области
История Могилёва
Могилёвская губерния
Источники по истории Великого княжества Литовского